Michel Mongeau ist der Name folgender Personen:
* Michel Mongeau (Schauspieler) (1946–2020), kanadischer Schauspieler
 Michel Mongeau (Eishockeyspieler) (1965–2010), kanadischer Eishockeyspieler